Store sjön (Store sjö) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nedre Store sjö, sjö i Perstorps kommun,  (44,6 ha)
Store sjö, Halland, i Laholms kommun, Markaryds kommun och Örkelljunga kommun,  (1,77 km²)
Store sjön, Halland, Sjön i Falkenbergs kommun,  (7,07 ha)
Store sjön, Västergötland, Sjön i Borås kommun,  (8,96 ha)
Store sjö, Bohuslän, i Lilla Edets kommun,

Se även
Storesjö

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn